

Persones 
 Dècim Novi Prisc, cònsol romà el 78
 Quint Novi, escriptor romà

Geografia 
 Novi di Mòdena, municipi italià a la província de Mòdena
 Novi Ligure, municipi italià a la província d'Alessandria** Novi Velia, municipi italià a la província de Salern
 Novi (Croàcia), municipi croat al Comtat de Primorje – Gorski Kotar
 Novi (Adiguèsia), possiólok rus de la República d'Adiguèsia
 Novi (Pàvlovskaia), khútor rus del territori de Krasnodar
 Novi (Kíevskoie), khútor rus del territori de Krasnodar
 Novi (Beriózovi), població russa del territori de Krasnodar
 Novi (Tomsk), població russa de la província de Tomsk
 Novi (Primórie), població russa del territori de Primórie
 Novi (Volgograd), població russa de la província de Volgograd
 Novi (Kamtxatka), població russa del territori de Kamtxatka